SYB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Seal Bay (Alaska) (Stati Uniti)